Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2008 vond plaats van 16 tot en met 23 november 2008 in Zoutelande. Op 18 november werden 2 partijen gespeeld en op de overige speeldagen 1 partij. 

Nina Hoekman bezette na 5 ronden met 8 punten de ongedeelde koppositie maar werd door een nederlaag tegen aspirante Heike Verheul teruggeworpen in het klassement. Tanja Chub nam daarop (eerst samen met Vitalia Doumesh) de leiding en stelde in de laatste ronde de titel (met 14 punten uit 9 partijen) veilig remise te spelen met Vitalia Doumesh die haar in het eindklassement op 1 punt volgde. Nina Hoekman eindigde uiteindelijk op de derde plaats met 11 punten, 1 punt voor Heike Verheul en Christien Schneider.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Halve finale groep A
 Halve finale groep B
 Eindstand met partijen en tussenstanden
 Onderwerp op het World Draughts Forum

Dammen in 2008
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Veere